Glory steht für:

 Glory (Lied), Song von John Legend und Common (2014)
 Glory (Album), Studioalbum von Britney Spears (2016)
 Glory (Kampfsportorganisation), internationaler Kickboxveranstalter
 Glory (Satellit), US-amerikanischer Forschungssatellit

Filme:
 Glory (1956), US-amerikanisches Filmdrama
 Glory (1989), US-amerikanischer Historienfilm
 Glory (2013), US-amerikanische Filmkomödie von Daniel J. Norman
 Glory (2016), bulgarisch-griechisches Filmdrama von Kristina Grozeva und Petar Valchanov

Personen:
 Glory (Sängerin) (* 1979), puerto-ricanische Reggaeton-Sängerin
 André Glory (1906–1966), französischer Archäologe, Prähistoriker und Speläologe
 Marie Glory (1905–2009), französische Filmschauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glory (Georgia), im Berrien County
 Glory (Minnesota), im Aitkin County
 Glory (Texas), im Lamar County

Siehe auch:
 Glori
 Glory Glory, britischer Western
 American Glory
 Morning Glory